Три сестри — багатозначний термін.

Художні твори 
 Три сестри — п'єса в 4-х діях Антона Павловича Чехова, 1900.
 Три сестри — оповідання Джейн Остін, 1792.
 Три сестри — екранізація однойменної п'єси А. П. Чехова. Кіностудія Мосфільм, 1964.
 Три сестри — 8-ми серійний український телесеріал 2020 року, знятий компанією «Українська Продакшн Студія».
 Три сестри — 57-ми серійний український телесеріал 2011 року, знятий компанією ООО «Гольфстрим продакшн».
 Три сестри — турецький телесеріал у жанрі драми та мелодрами, створений компанією Süreç Film, 2022.

Топоніми 
Австралія
 Три Сестри — скельне утворення у Блакитних горах.

Канада
 Три Сестри — три гори в Альберті.

Ліхтенштейн
 Три Сестри — гора в Східних Альпах.

Перу
 Три Сестри — третій за висотою водоспад у світі.

Росія
 Три Сестри — гора у Кольському районі Мурманської області.
 Три Сестри — вулкан у центральній частині острова Урупа Великої Курильської гряди.
 Три Сестри — скелі на Уралі, у Нев'янському районі Свердловської області.
 Три Сестри — скеля на Уралі, у Сухолозькому районі Свердловської області, з ротондою «Храм Повітря» на вершині.
 Три Сестри — річка у Мамсько-Чуйському районі Іркутської області, притока Вітіма.
 Три Сестри — річка у Єлізовському районі Камчатського краю, впадає у Тихий океан.
 Три Сестри — річка в Алданському районі Якутії, притока Угуна.

США
  — група з трьох вулканічних піків у Каскадних горах в штаті Орегон.

Інше 
 «Три сестри» — назва в етнографічній літературі США трьох основних сільськогосподарських культур, що використовувалися практично всіма землеробськими індіанськими народами: гарбуза, кукурудзи та в'юнкої квасолі.
 Три сестри — архітектурний ансамбль XIV століття в історичному центрі Таллінна.
 «Три сестри» — монумент на стику кордонів Білорусі, Росії та України.

Див. також 
 Сестри Сун
 Сестри Магдалини
 Три брати (значення)